Hole (banda) - liderada por Courtney Love
Holes - um livro
The Hole - filme de 2001

Localidades

Hole (Noruega) - no condado de Buskerud

Desambiguação